В данной статье вы увидите флаги, которые были до сегодняшнего флага.<blockquote>В списке не учитывается Арктика, но учитывается Антарктика, потому что в Арктике не разные флаги, а флаг государства владельца, а в Антарктике разные (некоторые), 

к примеру Чилийская АТ   которая в Антарктиде, и Арктическая территория России , которая в Арктике. подробнее о Арктике тут

Азия

Непризнанные и частично признанные государства

Зависимые территории

Америка

Зависимые территории

Африка

Непризнанные и частично признанные государства

Зависимые территории

Европа

Непризнанные и частично признанные государства

Зависимые территории

Антарктида

Зависимые территории

Австралия и Океания

Зависимые территории

Примечания 

НЕКОТОРАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ПРАВИЛЬНОЙ, ПОЭТОМУ ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ЕСТЬ В ИНКУБАТОРЕ ИЛИ ТУТ

на заметку ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТЬЯ ЭТО: Предыдущие флаги государств

Ссылки 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_national_flags
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Флаги_государств